Emmet County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Emmet County (Iowa)
Emmet County (Michigan)